Бриллиантовая лига IAAF 2019 года состоит из 12 однодневных легкоатлетических соревнований, которые проводились с промежутком от нескольких дней до трёх недель.

Легкоатлетическая серия 2019 года стартовала 3 мая в Дохе и закончится 31 августа в Брюсселе.

Календарь 
Сезон 2019 года включает в себя 12 этапов.

Результаты

Мужчины

Беговые виды

Технические виды

Женщины

Беговые виды

Технические виды

Примечания 

Бриллиантовая лига IAAF
2019 год в лёгкой атлетике